Трутнево — топоним, название нескольких населённых пунктов:
 Трутнево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Трутнево — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Трутнево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Трутнево — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Трутнево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Трутнево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Трутнево — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Трутнево — бывшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.